

Pessoas
Corneliu Robe
Roberto Iniesta

Outros
The Robe
Robe (roupa)

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas